The Rainbow Trail (boek), een Amerikaanse roman uit 1915 van Zane Grey
The Rainbow Trail (1918), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
The Rainbow Trail (1925), een Amerikaanse film onder regie van Lynn Reynolds
The Rainbow Trail (1932), een Amerikaanse film onder regie van David Howard